Romberg är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Andreas Romberg (1767–1821), tysk tonsättare och violinist
 Bernhard Romberg (1767–1841), tysk cellist
 Bertil Romberg (1925–2005), svensk litteraturvetare
 Carl Romberg (1895–1964), svensk jurist
 Cyprian Romberg (1807–1865), tysk cellist
 Eric Jacob Romberg (1810–1895), svensk lantbrukare och träsnidare
 Ernst von Romberg (1865–1933), tysk inremedicinare
 Gerhard Heinrich Romberg (1745–1819), tysk klarinettist och dirigent 
 Hans-Wolfgang Romberg (1911–1981), tysk luftfartsmedicinare
 Heinrich Romberg (1802–1859), tysk dirigent
 Hermann Romberg (1836–1898), tysk astronom
 Maria Romberg (1697–1725), svensk mörderska
 Mikael Romberg (1909–1997), finländsk tidningsman
 Moritz Heinrich Romberg (1795–1873), tysk medicinare
 Sigmund Romberg (1887–1951), amerikansk operettenkompositör
 Werner Romberg (1909–2003), tysk matematiker och fysiker

Se även 
 Rombergs test